Райо́н На́ка (, ) — «Центральний район»
 Район Нака (Йокогама)
 Район Нака (Наґоя)
 Район Нака (Хамамацу)
 Район Нака (Хіросіма)

Див. також 
 Нака